Блюменталь () — немецкая и еврейская фамилия и топоним:

Персоналии 
 Блюменталь, Анатолий Самойлович (1925—2009) — советский тренер по водному поло.
 Блюменталь, Ганс-Юрген фон (1907—1944) — немецкий аристократ и офицер.
 Блюменталь, Казимир фон (1787—1849) — швейцарский композитор и дирижёр.
 Блюменталь, Леонард фон (1810—1900) — прусский генерал-фельдмаршал.
 Блюменталь, Макс (род. 1977) — американский журналист, писатель и блогер.
 Блюменталь, Михаэль (род. 1926) — профессор, директор Еврейского музея в Берлине, министр финансов США.
 Блюменталь, Оскар (1852—1917) — немецкий драматург, поэт и театральный критик, шахматист и шахматный композитор.
 Блюменталь, Отто (1876—1944) — немецкий математик.
 Блюменталь, Рональд Джей (Рон «Бамблфут» Таль; род. 1969) — американский музыкант, автор песен и продюсер.
 Блюменталь, Фелиция (1908—1991) — польская пианистка.
 Блюменталь, Филипп Маркович (1859—1927) — врач-бактериолог.
 Блюменталь, Хестон (род. 1966) — британский шеф-повар.
 Блюменталь, Эльке (род. 1938) — немецкий египтолог.
 Блюменталь, Юджин Рейнольдс (1923—2020) — американский актёр, режиссёр, сценарист и продюсер.
 Блюменталь, Юлий Юльевич (1870—1944) — русский, советский художник, депутат Государственной думы.

Двойная фамилия 
 Блюменталь-Тамарин, Александр Эдуардович — русский актёр.
 Блюменталь-Тамарин, Всеволод Александрович (1881—1945) — актёр.
 Блюменталь-Тамарина, Мария Михайловна (1859—1938) — русская актриса театра и кино.

Топоним 
 Блюменталь — село в Беляевском районе Оренбургской области России.
 Блюменталь — немецкое название колонии Дулат в XIX веке, ныне село Зоркино в Нижнегорском районе Крыма.
 Блюменталь — прежнее название хутора Хубияровка, существовавшего в Ипатовском районе Ставропольского края России.
 Блюменталь — до 1945 г. название села Ровное в Токмакском районе Запорожской области, Украина.

См. также 
 Блументаль